Canto popolare
 Canzone popolare – brano musicale composto intorno al 1500 ed inciso da Ludovico Einaudi
 La canzone popolare – brano musicale di Ivano Fossati